Brasileiros
 Cândido Mendes de Almeida — visconde de Vieira da Silva; senador do Império do Brasil 
 Raimundo Lisboa Vieira da Silva — político brasileiro

Portugueses
 Augusto Vieira da Silva — engenheiro e historiador 
 Maria Helena Vieira da Silva — pintora 
 António Vieira da Silva — médico, poeta e cantautor (n. 1946)
 José António Vieira da Silva — político (n. 1953)

Desambiguações de sobrenomes